Sárközy Pál (1884–1957) pannonhalmi főapát, matematikus, egyetemi tanár
 Sárközy Pál (1928–2023) reklámügynök, amatőr festő, Nicolas Sarkozy francia köztársasági elnök édesapja